"Do You Think About Me" — второй сингл Американского рэпера 50 Cent, со своего четвёртого студийного альбома Before I Self Destruct. Песня была выпущена 16 января 2010 года, и также был выпущен в Великобритании 22 марта 2010 года. Продюсером трека стал продюсер Rockwilder. В титрах альбома не указан R&B-певец Governor.

Чарты

Примечания 

Песни 50 Cent